Верье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Сень. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15254.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 75 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 50 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 123 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 82 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 54 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 65,9 %, в 1999 году было 87,0 %). Из 54 активных работали 47 человек (29 мужчин и 18 женщин), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 28 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь